Die Liste der Fußballspielerinnen mit mindestens 50 Länderspieltoren führt die Fußballspielerinnen mit mindestens 50 Toren in Länderspielen auf. Bisher gelang es 17 Spielerinnen bereits mindestens 100 Länderspieltore zu erzielen. Zuletzt gelang dies Alex Morgan am 4. April 2019 – was nur zwei männlichen Spielern, dem Iraner Ali Daei und dem Portugiesen Cristiano Ronaldo, gelang. Weltrekordhalterin ist seit dem 29. Januar 2020 die Kanadierin Christine Sinclair, die durch zwei Tore im Spiel gegen St. Kitts und Nevis, die
US-Amerikanerin Abby Wambach als Rekordhalterin ablöste. Diese hatte 2013 ihre Landsfrau Mia Hamm abgelöst. Deren Vorgängerin, die Italienerin Elisabetta Vignotto, konnte als erste Spielerin 100 Tore erzielen. Als bisher letzte Spielerinnen erzielten in WM-Qualifikationsspielen die Engländerin Ellen White am 26. Oktober 2021 beim 10:0-Sieg  gegen Lettland, die Finnin Linda Sällström am 25. November 2021 bei der 1:2-Niederlage gegen Schweden und die Italienerin Cristiana Girelli am 30. November 2021 beim 5:0-Sieg gegen Rumänien sowie die Australierin Sam Kerr bei der Asienmeisterschaft am 21. Januar 2022 ihr 50. Länderspieltor. White hatte sechs der 50 Tore für die Britische Fußballnationalmannschaft der Frauen bei den wegen der COVID-19-Pandemie 2021 ausgetragenen Olympischen Geisterspielen 2020 erzielt. Sie ist damit die erste Spielerin, die ihre 50 Länderspieltore für zwei verschiedene Mannschaften erzielte, auch wenn diese zum großen Teil aus den gleichen Spielerinnen bestand. Die Norwegerin Dagny Mellgren, die 2005 ihre Karriere beendete, verpasste die 50er-Marke mit 49 Treffern knapp.

Liste 

Anmerkungen: NQ= Nicht qualifiziert, NT = Nicht teilgenommen, NE = Nicht eingesetzt, KW = Den Wettbewerb gab es noch nicht als die Spielerin aktiv war.

Ranglisten

Siehe auch 
 Liste der Fußballspielerinnen mit mindestens 100 Länderspielen
 Liste der Fußball-Rekordnationalspielerinnen
 Männer:
 Liste der Fußballspieler mit mindestens 50 Länderspieltoren
 Liste der Rekordtorschützen in Fußball-Länderspielen
 Liste der Fußballspieler mit mindestens 100 Länderspielen
 Liste der Fußball-Rekordnationalspieler

Fußnoten

Belege 
 FIFA-Hunderterclub Frauen (Stand 7. Januar 2011, aktuelle Fassung vom 20. Dezember 2011 nicht mehr abrufbar; PDF; 79 kB)
 USA - Women - International Results (engl.) (Stand: 27. November 2010)
 Mia Hamm -- A Chronology of a World Record (engl.) (Stand: 15. Oktober 2004)
 ussoccer.com: Abby Wambach Goals List
 Brazilian National Womens´ Team Archive
 dbu.dk: Topscorer
 ussoccer.com: All-Time Leaders
 Kader für die Olympischen Spiele 2012 (PDF; 394 kB)

!Rekord Tore
Liste (Fußball-Rekordspieler)